Non disturbare il can che dorme – cortometraggio d'animazione del 1949 diretto da Joseph Barbera e William Hanna
 Non disturbare il can che dorme – cortometraggio d'animazione del 1957 diretto da Joseph Barbera e William Hanna